Canaceoides är ett släkte av tvåvingar. Canaceoides ingår i familjen Canacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Canaceoides